Pappalardo est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Adriano Pappalardo (né en 1945), chanteur et acteur italien ;
 Antonio Pappalardo (né en 1946), militaire et homme politique italien ;
  (1636–1710), religieux italien ;
 Gianfranco Pappalardo Fiumara (né en 1978), pianiste italien ;
 Michèle Pappalardo (né en 1956), haut fonctionnaire français ;
  (1817–1884), compositeur italien ;
 Salvatore Pappalardo (1918–2006), prélat catholique italien ;
  (né en 1945), archevêque catholique italien.

Notes et références

Voir aussi 
 (4241) Pappalardo

Homonymie de patronyme italien